Die Katze und der Kanarienvogel ist der Titel von:

 einem Theaterstück von John Willard, siehe Die Katze und der Kanarienvogel (Theaterstück)
 einer von mehreren Verfilmungen des Theaterstücks aus dem Jahr 1979, siehe Die Katze und der Kanarienvogel (Film)
 einem auf dem Theaterstück basierenden Hörspiel aus der Serie Gruselkabinett